Amerikai Egyesült Államok
 Elk City (Idaho)
 Elk City (Kansas)
 Elk City (Nebraska)
 Elk City (Nyugat-Virginia)
 Elk City (Oklahoma)
 Elk City (Oregon)
Zene
 Elk City, amerikai popegyüttes